Джиро ди Кампания () — шоссейная однодневная велогонка, с 1911 по 2001 год проводившаяся по дорогам итальянской области Кампания.

История 
Джиро ди Кампания была впервые организованна в 1911 году благодаря усилиям журналистов из издания Il Mattino. До 1950-х годов она проводилось периодически, в частности из-за сложных погодных условий в регионе. 

В 1931 году формат гонки был изменен из многодневного на однодневный, а благодаря работе по продвижению велогонки, выполненной Джино Палумбо, в 30-х годах она стала в один ряд из другими классиками итальянского шоссейного велоспорта. 

В 1977 году однодневка была отобрана для выявления чемпиона страны, будучи проведена как национальное первенство.

В начале девяностых годов у гонки появились экономические и организационные проблемы, вследствие которых она не проводилась в течение нескольких лет. В 2000 и 2001 годах проведение было возобновлено, но в 2002 году велогонка была закрыта окончательно.

Маршрут гонки изобиловал подъёмами, в частности вокруг Неаполя, что делало соревнование довольно селективным — гонщики не часто доезжали до финиша в большой группе.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Джиро ди Кампания на Memoire-du-cyclisme
 Джиро ди Кампания на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Кампании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1911 года
Исчезли в 2001 году